Cette page recense l'ensemble des monuments classés de la ville belge de Tongres. Leur désignation (dans la colonne de gauche) est suivie de leur intitulé officiel en néerlandais.

|}

Voir aussi 

 
 Liste des monuments historiques de la province de Limbourg (Belgique)
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Tongres
Bâtiment à Tongres